Joe Johnson (ur. 1920) – szkocki piłkarz 
 Joe Lee Johnson (1929-2005) – amerykański kierowca jeżdżący w wyścigach NASCAR
 Joseph P. Johnson, Joe Johnson (ur. 1931) – amerykański polityk z Wirginii
 Joe Johnson (ur. 1952) – angielski snookerzysta 
 Joe Johnson (ur. 1961) – amerykański baseballista, gracz MLB
 Joe Johnson (ur. 1981) – amerykański koszykarz, grający na pozycji rzucającego obrońcy

Zobacz też 
 
 Joe Johnston – amerykański reżyser